Hrvatska bratska zajednica (engl.: Croatian Fraternal Union), najstarija i najveća organizacija Hrvata u Sjevernoj Americi, je bratsko dobrotvorno društvo hrvatskog iseljeništva koje je smješteno u Pittsburghu u američkoj saveznoj državi Pennsylvaniji.

Povijest 
Osnivači ove organizacije bili su Hrvati iz Allegheny Cityja u Pennsylvaniji koji su težili stvaranju organizacije za pomoć bolesnim radnicima i pomaganju drugima pokriti troškove pogreba. Osnovana je 2. rujna 1894. godine kao Hrvatska Zajednica Ujedinjenih Država (koja je godinu dana kasnije preimenovana u Nacionalno Hrvatsko Društvo). 1925. godine se Nacionalno Hrvatsko Društvo spojilo s nekoliko drugih hrvatskih bratskih organizacija kako bi stvorili današnju Hrvatsku Bratsku Zajednicu. Nakon ovog spajanja, organizacija je bila u mogućnosti ponuditi bolje i efikasnije usluge svojim članovima.

HBZ trenutno nudi široku paletu osiguravajućih planova. Uz to, ona je imala važnu ulogu u očuvanju hrvatske kulture i jezika u Sjevernoj Americi tako što je podupirala hrvatske korijene i tradicionalne grupe s tamburicama. Novine koje izdaje ova organizacija zovu se Zajedničar. Izdaju se od 1904. godine, a trenutačno se u njima mogu pronaći informacije o osiguranjima, kao i detalji o HBZ-ovim kulturnim događanjima sa svih strana kontinenta.

Jedna od ulica u Zagrebu zove se Ulica Hrvatske bratske zajednice te je u njoj smještena Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu. U Zagrebu se također nalazi ulica nazvana u čast Josipu Marohniću, osnivaču i prvom predsjedniku HBZ-a i Grškovićeva u čast Nike Grškovića, prvog urednika Zajedničara, glasnika Hrvastke bratske zajednice. 
U Splitu se nalazi Trg Hrvatske bratske zajednice.

Trenutni službenici - Nacionalno vijeće

Trenutni službenici – Visoki raspravni odbor

Trenutni službenici - Kulturološka federacija mladih

Lože - Sjedinjene Američke Države

Lože - Kanada

Lože - Hrvatska

Istaknuti predsjednici 
Anton Gazdić, prvi predsjednik Izvršnog odbora jugoslavenskoga razreda pri katedri pittsburghskoga sveučilišta.

Vidi još 
 Josip Marohnić

Izvori

Vanjske poveznice 
 ,  Službene Stranice Hrvatske Bratske Zajednice
 Stranice Ogulinske lože

Hrvati u SAD-u
Hrvatsko iseljeništvo
Dobitnici Povelje Republike Hrvatske